Викентий Вячеславович Хвойка (настоящее имя ; , с. , Австрийская империя (ныне — Чехия) — , Киев, Российская империя) — российский археолог-самоучка чешского происхождения, первооткрыватель Трипольской культуры на Киевщине, исследователь скифской, зарубинецкой (III в. до н. э. — IV в. н. э.), черняховской (II—VII века) и раннеславянской культур. Первым ввёл такие понятия как «поля погребальных урн» и «поля погребений».

Биография 
Начальное образование получил в народной школе в с. Семин. В 1864 году закончил коммерческое училище в Хрудиме, некоторое время проживал в Праге. Эмигрировал из Чехии, принадлежавшей тогда Австро-Венгрии, в Россию. С 1876 года жил в Киеве, где работал учителем. В 1890-х годах начал заниматься археологией, не имея специального образования, совершил серию раскопок в Киеве и Приднепровье. В 1897 году приглашён на должность заведующего  музеем Киевского общества древностей и искусств. Один из основателей Киевского Городского музея древностей и искусств (ныне — Национальный музей истории Украины), с 1904 года — хранитель археологического отдела данного музея. 

Умер в Киеве, похоронен на Байковом кладбище.

Труды 
 Исторический музей гвардейской артиллерии // Русский инвалид. 1892. 5 января.
 История гвардейской артиллерии с 1682 по 1896 год. СПб., 1896.
 К истории Петровского Полтавского кадетского корпуса // Русский инвалид. 1900. 9 декабря.
 Поля погребений в среднем Приднепровье: (Раскопки В. В. Хвойка в 1899—1900 гг.). — Санкт-Петербург: тип. И. Н. Скороходова, 1901. — [2], 19 с., 5 л. ил.
 Каменный век Среднего Приднепровья // Тр. XI Археологического съезда.— Т.1.— М., 1901. — С. 736—754.
 К вопросу о славянах / [Соч.] В. Хвойка. — Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира, АО Н. Т. Корчак-Новицкого, 1902. — [2], 11 с.
 Раскопки 1901 г. в области трипольской культуры / В. В. Хвойко. — С.-Петербург: Тип. И. Н. Скороходова, 1904. — 27 с.
 В «Записках Русского археологического общества» вышла статья «Поля погребений в Среднем Приднепровье (Раскопки В. В. Хвойка в 1899—1900 годах)» (1901).
 Киево-Кирилловская палеолитическая стоянка и культура эпохи мадлен // Археологическая летопись Южной России. — Т.1 (1903). — К., 1904. — С. 26—57.
 «Городища Среднего Приднепровья, их значение, древность и народность» (1905).
 Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена (по раскопкам): С прил. описания раскопок в ус. М. М. Петровского в г. Киеве и с. Белгородке Киев. у. / В. В. Хвойка. — Киев: тип. «т-ва Е. А. Синькевич», 1913. — [2], 103 с.
 Краеведение в России во второй половине XVIII века // Краеведение. 1926. Т. 3. — С. 333—343.

Увековечение памяти 

В 1962 году именем В. Хвойки названа бывшая Новокирилловская улица в Киеве, в 1967 году там же, на доме, в котором он жил в 1898—1914 годах открыта мемориальная доска (гранит, архитектор Марионила М. Говденко).

К 150-летию со дня рождения Национальным банком Украины выпущена памятная монета номиналом в 2 гривны (введена в обращение 29 марта 2000 года).

Примечания

Ссылки 
 Хвойка Викентий Вячеславович

Археологи Российской империи
Члены Киевского общества древностей и искусств
Похороненные на Байковом кладбище